11-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин прошёл 13-14 мая 1977 года в Праге (Чехословакия). В нём приняли участие 63 гимнастки из 23 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1977
Международные спортивные соревнования в Праге
Чемпионаты Европы в Чехословакии
Май 1977 года
Спорт в Чехословакии в 1977 году
Чемпионаты Европы в 1977 году
Международные соревнования по гимнастике в Чехословакии